Mount Stirling kan syfta på följande:

 Mount Stirling, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Stirling, Victoria, ett berg i Australien